Un potier est une personne qui fait de la poterie. C'est devenu aussi un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 
 
 Adrien Joseph Potier, (né vers 1742)facteur d'orgues français
 Alain Potier alias Alain Sanders (né en 1947), journaliste français. 
 Alfred Potier (1840-1905), ingénieur et physicien français.
 Benoît Potier (né en 1957), ingénieur et dirigeant français, président de la société Air liquide.
 Charles Potier (1806-1870), auteur dramatique et comédien français. 
 Charles-Gabriel Potier (1774-1838), acteur français.
 Dominique Potier (né en 1964), homme politique français.
 Dominique Potier dit Edgard Potier (1903-1944), militaire et résistant belge.
 Henri François Potier de La Germondaye (1729-1797), magistrat et jurisconsulte français.
 Jérôme Potier (né en 1962), ancien joueur français de tennis.
 Julien Potier (1796-1865), artiste peintre, lithographe et écrivain français
 Léon Auguste Potier  (1876-1945), général de brigade français
 Pierre Potier (1934-2006), pharmacien, chimiste et universitaire français.
 Pierre-Jacques de Potier (1780-1840), général français
 Pierre-Philippe Potier (1708-1781), missionnaire belge.
 René Potier, maître écrivain à Paris dans la seconde moitié du .
 Famille Potier, famille de noblesse de robe aux  :
 Nicolas IV Potier (?-1628), noble français, secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous Louis XIII.
 René Potier (mort en 1616), évêque de Beauvais
 Augustin Potier de Blancmesnil (mort en 1650), évêque de Beauvais et neveu du précédent
 Louis Potier, seigneur puis baron de Gesvres (mort le ), homme d'État français des . 
 Antoine Potier, seigneur de Sceaux (vers 1585-1621), homme d'État et diplomate français du . 
 René Potier, (v.1579-1670), comte, puis  et Pair de France.
 Nicolas Potier de Novion (1618-1693), homme politique français.
 Jacques Potier de Novion (1642-1709), prélat français.
 Léon Potier de Gesvres (1656-1744), cardinal français.
 Étienne-René Potier de Gesvres (1697-1774), cardinal français.

 Charles-Marie-Ferdinand-Jacques de Potier (1820-1898), général français.

Toponyme 

 Jouy-le-Potier, commune française du département du Loiret
 Saulzais-le-Potier, commune française du Cher

Voir aussi 
Il existe d'autres variantes du nom :
 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France